A 2007–2008-as magyar labdarúgó-bajnokság másodosztályának pontvadászata két, egyaránt 16 csapatos csoportban zajlott. A keleti és a nyugati csoport küzdelmei 2005 augusztusában kezdődtek és 2006 júniusában értek véget. A csoportok győztesei az élvonalba jutottak fel, míg az utolsó három helyen végzett csapat a harmadosztályban folytatta.

Keleti csoport

Végeredmény

Nyugati csoport

Végeredmény

Források 

 NB II.
 MLSZ honlapja
 magyarfutball.hu (Keleti csoport)
 magyarfutball.hu (Nyugati csoport)

Magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokságok
Magyar 2